Мызино — посёлок в составе Лавровского сельского поселения Судогодского района Владимирской области.

География 
Посёлок расположен в 12 км на север от центра поселения деревни Лаврово и в 16 км на северо-восток от райцентра города Судогда.

История 
Образован после Великой Отечественной войны в связи с созданием торфопредприятия, входил в состав Чамеревского сельсовета, с 2005 года — в составе Лавровского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Судогодского района